Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres M, O et X.

Sigles, abréviations et symboles 

 MOX, Combustible MOX, un combustible nucléaire.
 MOX, Mac OS X, un système d'exploitation d'Apple.

Autres 

 MOX une série de synthétiseurs numériques Yamaha comme le MOX6 et le MOX8